Galambos ist der Familienname folgender Personen:

 Gábor Galambos (* 1988), ungarischer Shorttracker
 János Galambos (1940–2019), ungarischer Mathematiker
 József Galambos (1900–1980), ungarischer Marathonläufer
 József Galambos (Politiker) (1921–1979), ungarischer Generalmajor, Stellvertretender Innenminister
 Louis Galambos, US-amerikanischer Historiker
 Péter Galambos (* 1986), ungarischer Ruderer
 Robert Galambos (1914–2010), US-amerikanischer Zoologe und Neurowissenschaftler